Przedmoście ist der Name folgender niederschlesischer Orte in Polen:
 Przedmoście (Głogów) im Powiat Głogowski
 Przedmoście (Środa Śląska) im Powiat Średzki